Осип (Иосиф) Семёнович Чириков (ум. 1903) — русский художник-иконописец и реставратор из села Мстёры.

Биография 
Крестьянин, родился 1 января 1849 года в Мстёре. Основал иконописные мастерские в Мстёре и Москве. В 1887 году выполнил серию образцов «живописи святых и двунадесятых праздников» для росписи фарфоровых пасхальных яиц. Надпись-печать встречается иногда на тыльной стороне икон, написанные в Мстёре, гласит: «Иконописные мастерские Чирикова Иосифа Семёновича в слоб. Мстёра Влад. губ.».

в 90-х годах XIX века И. С. Чириков и М. И. Дикарёв выполнили серию аналойных икон (так называемую «Годовую минею») для домовой церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы Мраморного дворца в Петербурге, включавшую более трёхсот пятидесяти образов (в настоящее время иконы хранятся в Государственном Эрмитаже, Русском музее и Музее истории религии).

В 1900 году становится членом вновь организованного Церковно-археологического отдела при Обществе любителей духовного просвещения.

Наиболее предприимчивые мстёрские мастера перенесли свои мастерские в Москву — братья Григорий и Михаил Чириковы (Таганка Б. Покровский пер. 22), В. П. Гурьянов, М. И. Дикарёв, братья Тюлины. В период 1914 по 1919 годы в мастерской Чириковых была отреставрирована икона XIV века «Богоматерь Донская». Григорий Чириков отреставрировал в 1918 году «Богоматерь Владимирскую» (XII век).

Семья 
Осип Чириков имел двух сыновей:
 Григорий Осипович (1880/1882—1936) — русский советский художник-реставратор, коллекционер
 Михаил Осипович — русский советский художник-реставратор

Работы 
 серия образцов «живописи святых и двунадесятых праздников» (Мстёра, 1887 год)
 «Сретение Господне» (Мстёра, конец XIX века)
 «Рождество Христово» (Мстёра, конец XIX века)
 «Святитель Порфирий, епископ Газский» (Мстёра, конец XIX века)
 «Ангел-хранитель и шесть избранных святых» (Мстёра, 1890-е годы)
 «Воскресение Христово с 12 праздниками» (Мстёра, 1890-е годы)
 «Годовая минея» Введенской церкви (Санкт-Петербург, 1890-е годы)
 «Московские святители: Петр, Алексий, Иона, Филипп и великий князь Владимир» (Москва, 1890 год)
 «Свт. Алексий-митрополит Московский», (Москва, 1891 год)
 «Семь спящих отроков Эфесских» (Мстёра, 1892 год)
 «Архангел Михаил» (Мстёра, 1898 год)
 «Архангел Михаил» (Мстёра, конец XIX века)
 «Сергий Радонежский, Алексий Московский, Никола, Мария  (Мстёра, конец XIX века)

Литература 
 Баранов В. В. Г. О. Чириков. Автобиография, 1926 год // Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация: Сб. статей. [Вып.] 18. — : Искусство, 2000. — С. 121—124
 Басова М. В. Минейные и праздничные иконы И. С. Чирикова и М. И. Дикарева из домовой церкви Мраморного дворца в Санкт Петербурге // Эрмитажные чтения. Памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга (1893—1972): Сб. науч. ст. — : Гос. Эрмитаж, 1994. — С. 57−60
 Красилин М. М. Иконопись и декоративно прикладное искусство // Духовная среда России. Певческие книги и иконы XVII — начала XX веков. / Сост. М. П. Рахманова, М. М. Красилин. Ред. Н. С. Севницкая. — : ГЦММК им. М. И. Глинки; Гос. научно-исслед. ин-т реставрации, 1996. — 117 с., илл. 29. — 4000 экз. ISBN 5-7496-0070-7
 Красилин М. М. Русская икона XVIII — начала XX веков // История иконописи. Истоки, традиции, современность. VI—XX века. — : Арт-БМБ, 2002. — C. 209—230. — 288 c., ил. 33. ISBN 5-901721-12-8
 Тарасов О. Ю. Икона и благочестие: Очерки иконного дела в императорской России. — : Прогресс, Традиция, 1995. — 496 с.: [34] л.: ил. — 5000 экз. ISBN 5-01-004459-5
 Eva Haustein-Bartsch und Felix Waechter (Hrsg,), Mythos Palech. Ikonen und Lackminiaturen. Ausstellungskatalog. Recklinghausen 2011, Kat. Nr. 271, S, 191 Abb,

Источники и ссылки 
 Чириков Иосиф (Осип). Архангел Михаил, 1898
 Чириков Иосиф (Осип). Архангел Михаил, 1898
 Елена Мочалова. Сызранской иконе подражала Москва? // маленькая Сызрань. карманная версия, 23 Июль 2011
 Иконописная мастерская (Мстера, начало XX в.)
 4 / 17 июля — память св. блгв. вел.кн.- страстотерпца Андрея Боголюбского (1174)
 Баранов В. В. Иконопись Мстеры: история, структура промысла, художественные особенности : диссертация … кандидата искусствоведения : 17.00.04 / Баранов Виктор Вячеславович; [Место защиты: Московский государственный художественно-промышленный университет]. — , 2008. — 259 c.

Иконописцы Российской империи
Реставраторы Российской империи